Tulipe (traduit en anglais par Tulip) est un film d'animation réalisé par Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli actuellement sans date de sortie annoncée. Il s'agit d'une coproduction franco-belge entre le studio français Folimage et le studio belge Lunanime.

C'est le troisième long métrage de ces deux réalisateurs, après Une vie de chat (2010) et Phantom Boy (2015) où ceux-ci mettent toujours l'accent sur les techniques picturales manuelles.

Ce film est en vedette au Festival Cartoon Movie de Lyon en mars 2016.

Synopsis 
Une fille de 11 ans voit des monstres qui la terrifient, dont elle apprend que ce sont des cadeaux hérités de sa grand-mère.

Fiche technique

Production

Notes et références

Liens externes 
 

Film d'animation français
Film d'animation belge
Film d'animation Folimage